Klipper steht für:

 Klipper, ein Segelschiffstyp
 Klipper (Einheit), ein Stückmaß im Pelzhandel
 Klipper (Software), eine Software
 Klipper THC, ein Tennis- und Hockeyclub aus Hamburg

Siehe auch:

 Clipper
 Clippers
 Kliper, ein russisches Konzept für ein teilweise wiederverwendbares Raumschiff